Informatyka
 Service Pack – bezpłatny, dostarczony przez producenta, pakiet zawierający nowe funkcje lub zbiorczą aktualizację bezpieczeństwa dla oprogramowania, udostępniony najczęściej w postaci pojedynczego pliku

Kultura
 SP – singiel, krótkie wydawnictwo zawierające jeden lub więcej utworów zwykle zapowiadające i promujące album
 South Park – amerykański serial animowany powstający od roku 1997

Nauka
 Hybrydyzacja sp, sp2, sp3 – pojęcia z chemii kwantowej

Organizacje i instytucje
 Partia Socjalistyczna (Holandia) – holenderska partia polityczna
 Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum
 Powszechna Organizacja „Służba Polsce” – polska państwowa młodzieżowa organizacja paramilitarna, utworzona 25 lutego 1948
 Skarb Państwa – podmiot cywilnoprawnych (w tym majątkowych) praw państwa, z reguły osoba prawna reprezentująca państwo jako właściciela majątku
 Straż pożarna – zorganizowana formacja zajmująca się prewencją i walką z pożarami oraz pozostałymi zagrożeniami (innymi niż przestępczość) dla zdrowia i życia ludzkiego
 SP – Stronnictwo Patriotyczne lub obóz reform – nieformalne ugrupowanie polityków, skupiające działaczy dążących do przeprowadzenia reform w czasie Sejmu Wielkiego (1788-1792)
 Stronnictwo Pracy (II RP) – polska chadecka partia polityczna działająca w II RP, na emigracji (od 1939 do 1990) oraz w pierwszych latach Polski Ludowej (1945–1950)
 Stronnictwo Pracy (III RP) – mała polska prawicowa, chadecka partia polityczna, działająca pod różnymi nazwami i z przerwami od 1989
 Solidarna Polska – inicjatywa polityczna byłych działaczy PiS skupionych wokół Zbigniewa Ziobry, a od 24 marca 2012 polska prawicowa partia polityczna
 Sprawiedliwa Polska – klub poselski o charakterze prawicowym funkcjonujący w Sejmie VII kadencji założony 11 lipca 2014
 SP – skrót od Szkoła Podstawowa
Wojsko
 Sausumos pajėgos (Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgos)
 Siły powietrzne
 Siły Powietrzne
 Szkoła podchorążych np. SPPiech.
 Szkoła podoficerska
Inne
 Silicon Power (SP) – tajwańskie przedsiębiorstwo elektroniczne
 SP – jeden z prefiksów znaków wywoławczych przydzielonych polskim stacjom nadawczym
 SP – jeden z prefiksów znaków rejestracyjnych polskich statków powietrznych rejestrowanych w  Rejestrze Cywilnych Statków Powietrznych